Amadorismo
Os Amadores — especial de fim de ano exibido pela Rede Globo

Pessoas
Amador Bueno
Amador Aguiar — banqueiro e fundador do Banco Bradesco

Geografia 
Condado de Amador
Amador City (Califórnia)

Ver também
 Amadora (desambiguação)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos